Аталая (c исп. «дозорная башня»):
 Аталая — подрайон Мадрида.
 Аталая — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос (Эстремадура).
 Аталая — селение в составе муниципалитета Санта-Мария-де-Гия-де-Гран-Канария на Гран-Канарии (Канарские острова, Испания).
 Аталая — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Сантарен. Является составной частью муниципалитета Вила-Нова-да-Баркинья.
 Аталая — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегри
 Аталая — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон. Является составной частью муниципалитета Лориньян.
 Аталая — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал. Является составной частью муниципалитета Монтижу.
 Аталая — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда. Является составной частью муниципалитета Пиньел.
 Аталая-ду-Кампу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.
 Аталая — провинция, регион Укаяли, Перу.
 Аталая — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана
 Замок Аталая — замок в городе Вильена провинции Аликанте, на юге Испании.